

Patronyme 
 Pierre Michel Grolier-Desbrousses, (1796-1857), un homme politique français ;
 Félix Randon de Grolier (1809-1856), un marin et dessinateur français ;
 Alphonse Grollier (1807-1885), un  homme politique français ;
 Pierre Henri Grollier (1826-1864), un missionnaire français ;
 Christian Grolier (1966- ), un syndicaliste français.

Famille de Grolier (ou de Grollier) 
 Jean Grolier de Servières (1479-1565), Trésorier de France et célèbre bibliophile de la Renaissance ;
 Nicolas Grollier de Servière (1596–1689), ingénieur lyonnais et inventeur de machines fantastiques ;
 Charlotte Eustache Sophie de Fuligny-Damas, marquise de Grollier (1741-1828), peintre française.

Autres 
 Grolier, une maison d'édition américaine créée en 1895 nommé en l'honneur de  Jean Grolier de Servières ;
 , club privé et société de bibliophiles de New York ;
 Codex Grolier, un codex maya, nommé d'après le club privé new yorkais.